Solarisation peut signifier :
 solarisation du verre et des plastiques, un phénomène physique ;
 solarisation, en photographie, dite effet Sabatier, une technique photographique ;
 solarisation, en microbiologie, permettant de désinfecter par l'action de la lumière solaire ;
 solarisation, en agriculture ;
 solarisation, en ingénierie électrique.

Notes et références